Монсерат има више значења:

 Монсерат
 Монсерат (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монсерат (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монсерат (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монсерат (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монсерат (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монсерат (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Монсерат (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику